

Astronomia 
5504 Lanzerotti – asteroide della fascia principale

Persone 
Emanuele Lanzerotti – politico italiano, membro della Camera dei deputati d'Austria (XI legislatura)
Louis J. Lanzerotti – fisico statunitense
Paolo Lanzerotti – architetto e ingegnere italiano